Salvador Moreno puede referirse a:

 Salvador Moreno Fernández (1886-1966), militar español, Ministro de Marina durante el franquismo;
 Salvador Moreno Hernández (1991-), ciclista colombiano;
 Salvador Moreno Manzano (1916-1999), compositor, historiador del arte y pintor mexicano; o
 Salvador Moreno Peralta (1947-), arquitecto y urbanista español.
 Salvador Moreno Márquez, alcalde republicano de Huelva cuando se produjo el golpe de Estado en España de julio de 1936